Ilha Francesa pode referir-se a:

Ilha Francesa (Victoria), na Austrália
Ilha Francesa (Wisconsin), nos Estados Unidos
Ilha Francesa No. 1 e Ilha Francesa No. 2 no rio Ohio em Kentucky

Desambiguação